La saison 1996-1997 du Championnat d'Ukraine de football était la  de la première division ukrainienne.

Le Dynamo Kiev, tenant depuis 4 saisons, va tenter de conserver son titre face aux 15 meilleures équipes d'Ukraine.

Les 16 équipes de première division sont regroupées au sein d'une poule unique où chacun rencontre ses adversaires 2 fois, une fois à domicile, une fois à l'extérieur.

C'est le Dynamo Kiev qui termine une nouvelle fois en tête et remporte son  de champion consécutif.

Qualifications en Coupe d'Europe 
Le champion d'Ukraine se qualifie pour le tour préliminaire de la Ligue des champions 1997-1998 tandis que le vainqueur de la Coupe d'Ukraine se qualifie pour la Coupe des Coupes 1997-1998. Enfin, les 2 clubs les mieux classés qui ne sont pas qualifiés en Coupe d'Europe participent à la Coupe UEFA 1997-1998.

Les 16 clubs participants 
 Dinamo Kiev
 Dniepr Dniepropetrovsk
 Chakhtar Donetsk
 Tchernomorets Odessa
 Metalurg Zaporijjye
 Tavria Simferopol
 FC Torpedo Zaporizhia
 Karpaty Lviv
 Nyva Ternopil
 
 FC Kremin Kremenchuk
 Kryvbass Krivoï-Rog
 Nyva Vinnytsia 
 CSKA Kiev  
 Zirka Kirovohrad  
 Vorskla Poltava - Promu de

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Ukraine de football

Liens externes 
  RSSSF

1996-1997
Ukraine 1996-1997
Sport en Ukraine en 1996
Sport en Ukraine en 1997